Cinque navi della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Britannia:

  – vascello da 100 cannoni, varato nel 1682 e radiato nel 1749.
  – vascello da 100 cannoni, varato nel 1762 e radiato nel 1825.
  – vascello da 120 cannoni, varato nel 1820 e radiato nel 1869. 
  – vascello da 120 cannoni, varato nel 1860, rinominato HMS Britannia nel 1869 e radiato nel 1905.
  – nave da battaglia pre-dreadnought della classe King Edward VII, varata nel 1904 e affondata in combattimento nel 1918.